Пе́рвое Ма́я:

 1 мая — см. Первое мая (праздник).

Топоним

Белоруссия 
 Первое Мая — деревня в Глыбовском сельсовете Речицкого района Гомельской области
 Первое Мая — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Казахстан 
 Первое Мая — село в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.
 Первое Мая — село в Нуринском районе Карагандинской области.
 Первое Мая — до 2007 г. название села Кокпекти Каратальского района Алматинской области.
 Первое Мая — до 2004 г. название села Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области.
 Первое Мая — до 2011 г. название села Жарылгап Баянаульского района Павлодарской области.
 Первое Мая — до 2021 г. название села 1 Мамыр в Келесском районе Туркестанской области.
 Первое Мая — до 2001 г. название села Наурыз Мактааральского района Туркестанской области.
 Первое Мая — до 2000 г. название села Кокарал Мактааральского района Туркестанской области.

Киргизия 
 Первое Мая — село в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области.
 Первое Мая — село в Жайылском районе Чуйской области.
 Первое Мая — село в Сокулукском районе Чуйской области.

Россия 
 Первое Мая — посёлок в Приволжском районе Астраханской области.
 Первое Мая — посёлок в Клинцовском районе Брянской области.
 Первое Мая — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Первое Мая — деревня в Фурмановском районе Ивановской области.
 Первое Мая — участок в Заларинском районе Иркутской области.
 Первое Мая — село в Ирбейском районе Красноярского края.
 Первое Мая — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Первое Мая — посёлок в Липецком районе Липецкой области.
 Первое Мая — деревня в Можайском районе Московской области.
 Первое Мая — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Первое Мая — рабочий посёлок в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Первое Мая — сельский посёлок в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Первое Мая — посёлок в городском округе Бор Нижегородской области.
 Первое Мая — посёлок в Городецком районе Нижегородской области.
 Первое Мая — упразднённый посёлок в Кстовском районе Нижегородской области.
 Первое Мая — посёлок в Тоцком районе Оренбургской области.
 Первое Мая — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области.
 Первое Мая — упразднённый в Сосновоборском районе Пензенской области.
 Первое Мая — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Первое Мая — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Первое Мая — посёлок в Кукморском районе Татарстана.
 Первое Мая — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Первое Мая — посёлок в Торжокском районе Тверской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Первое Мая — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.

См. также 
 1-е Мая (топоним)
 Первомай
 Первомайский, Первомайская, Первомайское
 Перше Травня